West Commerce Street Historic District bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 West Commerce Street Historic District (Greenville, Alabama), NRHP-ID: 86001970
 West Commerce Street Historic District (Aberdeen, Mississippi), NRHP-ID: 88000128